Solymosi Tamás (?) Harangozó Gyula-díjas táncművész
Solymosi Tamás (?) orvos
Solymosi Tamás (1956) zeneszerző